De DFL-Supercup is een Duitse voetbalprijs waar vanaf 2010 om wordt gestreden. De wedstrijd wordt georganiseerd door de DFL, de profsectie van de Duitse voetbalbond (DFB), en gespeeld tussen de Duitse kampioen en de winnaar van de DFB-Pokal.

Tussen 1987 en 1996 werd er ook officieel om de Duitse supercup gestreden, deze wedstrijden werden door de DFB georganiseerd. In 1991 namen door de Duitse hereniging ook de laatste Oost-Duitse kampioen en -bekerfinalist deel, waardoor de unieke situatie van 4 deelnemers ontstond. Beide voormalige DDR clubs werden in de halve finale uitgeschakeld. Vanaf 1992 was de naam officieel Panasonic DFB-Supercup. Vanaf 1997 werd deze wedstrijd vervangen door de Ligapokal (1997-2008) waaraan meer clubs deelnamen.

Na twee officieuze edities in 2008 en 2009 pakte de DFB in 2010 de draad weer op en wordt er sindsdien gestreden om de DFL-Supercup. In 2010 werd de wedstrijd gespeeld tussen Bayern München (landskampioen en bekerwinnaar) en de nummer twee van de Bundesliga (FC Schalke 04) in plaats van verliezend bekerfinalist Werder Bremen.

Wedstrijden 

 * 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020: tweede plaats Bundesliga in plaats van bekerwinnaar.

 Halve finale 1991
Hansa Rostock was de kampioen en bekerwinnaar, Eisenhüttenstädter FC Stahl bekerfinalist van Oost-Duitsland.

Winnaars